Татья́на Ива́новна Алексе́ева:
 Алексеева, Татьяна Ивановна (1928—2007) — советский и российский антрополог, академик РАН.
 Алексеева, Татьяна Ивановна (род. 1988) — российская спортсменка (спортивная акробатика).